Ligue Nationale du Football Amateur, terza divisione del campionato algerino di calcio
Ligue Nationale du Football Amateur, ente che organizza la terza, quarta e quinta divisione del campionato marocchino di calcio